Baoshan (保山) est une ville de la province du Yunnan en Chine ;
 Baoshan (寶山鄉) est une ville de la province de Taïwan en République de Chine.
 Le district de Baoshan (宝山) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme